Венеди́кт — мужское русское личное имя, значение и происхождение от имени Бенедикт — () «благословенный».

Известные носители 
 Венедикт (1892—1980) — епископ Иерусалимской православной церкви, Патриарх града Иерусалима и всея Палестины.
 Венедикт Нурсийский (также известен как Бенедикт Нурсийский; ок. 480—547) — родоначальник западного монашеского движения, святой католической и православной церквей.
 Венедикт (Алексейчук) (род. 1968) — епископ-помощник Львовской архиепархии УГКЦ.
 Венедикт (Алентов) (1888—1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тамбовский и Мичуринский.
 Венедикт (Бобковский) (1876—1951) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Берлинский и Германский.
 Венедикт (Веса) (род. 1984) — епископ Бистрицкий Румынской православной церкви.
 Венедикт (Григорович) (1774—1850) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Венедикт (Молчанов) (род. 1975) — российский религиозный деятель, епископ Патриархии Российской Истинно-Православной Катакомбной Церкви.
 Венедикт (Пеньков) (1939—2018) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит.
 Венедикт (Пляскин) (1900—1976) — епископ Русской православной церкви.
 Венедикт (Плотников) (1872—1937) — архиепископ Казанский и Свияжский Русской православной церкви.
 Венедикт (Поляков) (1884—1963) — архиепископ Житомирский и Овручский Русской православной церкви.
 Венедикт (Цекурас) (род. 1957) — епископ Иерусалимской православной церкви, митрополит Диокесарийский, патриарший эпитроп Вифлеема.

См. также 
 Венедиктов

Русские мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки